Pivka (gemeente)
 Pivka (plaats)
 Pivka (rivier)